L'Ordine al merito è, generalmente, un'onorificenza – civile o militare – istituita per premiare quei cittadini di uno Stato che si distinguano per meriti scientifici, artistici, sportivi, culturali, e che si ritiene abbiano contribuito a dare lustro alla nazione d'appartenenza. Normalmente tali ordini sono presieduti dal capo dello Stato, che assegna anche le relative onorificenze.

Di massima l'appartenenza a un ordine onorifico di tal genere autorizza a vestire determinate insegne distintive. Spesso tali ordini sono strutturati in livelli, a seconda dell'entità del riconoscimento. È da notare che tali onorificenze non danno diritto ad alcuno status particolare, essendo solo riconoscimenti onorifici.

Tra gli Ordini al merito più noti, vi sono:
 l'Ordine al merito della Repubblica italiana, il cui capo è il presidente della Repubblica;
 l'Ordine al merito del Regno Unito (Order of Merit), presieduto dal sovrano del Regno Unito;
 l'Ordine al merito di Germania (Bundesverdienstkreuz), dal 1951 sotto il patrocinio del presidente della Repubblica Federale Tedesca.

Ordini al merito sono nati anche al di fuori dell'Europa e perfino in piccoli stati, come l'Ordine al merito di Samoa.

Tra gli ordini del passato si può citare:
 Ordine al Merito di Prussia o Ordre pour le mérite, onorificenza nata come militare e poi attribuita anche per meriti civili nel Regno di Prussia e considerabile come precursore dell'Ordine al merito di Germania.

Elenco di ordini nazionali al merito

Europa 
 Ordine al merito della Repubblica austriaca 
 Ordine al merito di Germania
 Ordine al merito del Regno Unito
 Ordine nazionale al merito (Francia)
 Ordine al merito della Repubblica Italiana
 Ordine al merito della Repubblica ungherese
 Ordine al merito della Repubblica di Polonia
 Ordine al merito per la Patria (Federazione Russa)
 Ordine al merito (Ucraina) 
 Ordine al merito della Lituania
 Ordine al merito (Portogallo)
 Ordine al merito del Granducato di Lussemburgo
 Ordine al merito del principato del Liechtenstein
 Ordine pro merito melitensi (Sovrano Militare Ordine di Malta) 
 Ordine nazionale al merito (Malta)
 Ordine al merito civile (Spagna)
 Ordine al merito civile (Bulgaria)
 Ordine reale norvegese al merito
 Ordine al merito civile e militare di San Marino

Africa 
 Ordine al merito (Camerun)
 Ordine al merito (Egitto)
 Ordine al merito (Senegal)
 Ordine al merito dello Zimbabwe
 Ordine al merito del Congo
 Ordine al merito patriottico (Burundi)
 Ordine nazionale al merito (Algeria)
 Ordine nazionale al merito (Mauritania)
 Ordine nazionale al merito (Guinea)

Asia 
 Ordine al merito (Libano)
 Ordine al merito civile (Siria)
 Ordine al merito del Qatar
 Ordine al merito (Malaysia)
 Ordine nazionale al merito (Bhutan)

America 
 Ordine al merito (Cile)
 Ordine al merito di Antigua e Barbuda
 Ordine al merito (Giamaica)
 Ordine al merito delle Bahamas
 Ordine al merito del Perù
 Ordine nazionale al merito (Ecuador)
 Ordine nazionale al merito (Paraguay)
 Ordine al merito nazionale (Cuba)

Oceania 
 Ordine al merito della Nuova Zelanda
 Ordine al merito di Samoa

Voci correlate 
 Ordine (istituzione)

Onorificenze